I Sadistic Exploits sono stati un gruppo hardcore punk statunitense dei primi anni ottanta, considerato il primo gruppo hardcore in assoluto di Filadelfia.

Discografia 
 1981 - Freedom
 1982 - EP di 8 tracce

Formazione 
 Bryan K - voce
 Pet Drick - chitarra
 Robbie - basso
 Howard - batteria

Note